Liste over de 169 kommuner i departementet Essonne i alfabetisk rækkefølge, med deres INSEE kode og deres postnummer. I parentes står hvilket kommunesamarbejde de deltager i og deres demonym.

 (CAC) Communauté d'agglomération de Seine-Essonnes, dannet i 2003
 (CAS) Communauté d'agglomération du plateau de Saclay,  dannet i 2003
 (CAO) Communauté d'agglomération du Val d'Orge,  dannet i 2001
 (CAY) Communauté d'agglomération du Val d'Yerres,  dannet i 2003
 (CAE) Communauté d'agglomération Évry Centre-Essonne,  dannet i 2001
 (CAD) Communauté d'agglomération Sénart Val de Seine,  dannet i 2003
 (CAD) Communauté d'agglomération Les Lacs de l'Essonne,  dannet i 2004
 (CAA) Communauté d'agglomération des Hauts de Bièvre,  dannet i 2003, hvoraf det meste ligget i departementet Hauts-de-Seine
 (SANS) Syndicat d'agglomération nouvelle de Sénart en Essonne, dannet i 1984

Kommuner i Frankrig